Toponímia:
 Ravenna, ciutat d'Itàlia a l'Emília-Romanya, província de Ravenna 
 Ravenna (Kentucky)
 Ravenna (Ohio)
 Ravenna (Nebraska)
 Ravenna (Texas)
 Ravena, vila del Comtat d'Albany a l'Estat de Nova York als Estats Units d'Amèrica
 Arquebisbat de Ravenna, jurisdicció eclesiàstica d'Itàlia amb seu a la ciutat de Ravenna 
 Exarcat de Ravenna, territori al centre de la península Itàlica que formava part de l'Imperi Romà d'Orient existent entre finals del  i mitjans del segle VIII
 Província de Ravenna, part de la regió d'Emília-Romanya dins Itàlia. Plana oficial (italià)
 Miscel·lània:
 3a divisió d'infanteria de muntanya Ravenna, divisió del Regio Esercito italià, operativa durant la Segona Guerra Mundial
 Batalla de Ravenna (1512), batalla lliurada el 1512 entre les tropes franceses i ferrareses contra l'exèrcit de la Santa Lliga format per tropes de la corona d'Aragó i papals